Pujadas ist der Familienname folgender Personen:

 David Pujadas (* 1964), französischer Fernsehjournalist, Fernsehmoderator und Nachrichtensprecher
 Guillermo Pujadas (* 1997), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Tomàs Buxó i Pujadas (1882–1962), katalanischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist